A Taça de Portugal de 1992–93 foi 22ª edição da Taça de Portugal, competição sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol.
Na final realizada em Tondela defrontaram-se duas equipas de Braga: o tri-campeão ABC de Braga e o SC Braga. A final terminou empatada a 23 golos pelo que foi necessário recorrer a um prolongamento que o ABC de Braga venceu por 29-27, conquistando pela 3ª vez consecutiva a dobradinha. O SC Braga conseguiu um inédito lugar na Taça das Taças de 1993/94.

Jogos

Referências

Andebol de Portugal